Валенти́н Конова́лов:
 Коновалов, Валентин Александрович (1930—1996) — советский кинохудожник-постановщик.
 Коновалов, Валентин Олегович (род. 1987) — глава Республики Хакасия с 2018 года.